Wyniki zawodów w baseballu, które zostały rozegrane podczas XV Igrzysk Panamerykańskich w brazylijskim mieście Rio de Janeiro.

Grupa A

Grupa B

Runda medalowa

Mecz o 3. miejsce 
Mecz Nikaragua − Meksyk nie odbył się z powodu obfitych opadów deszczu jakie nawiedziły Rio. Dlatego przyznano tym drużynom po brązowym medalu.

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Igrzyska Panamerykańskie 2007
2007